Луций Корнелий Сулла — древнеримский государственный деятель и военачальник, бессрочный диктатор «для написания законов и укрепления республики» (82—79 до н. э.), консул 88 и 80 годов до н. э., организатор кровавых проскрипций и реформатор государственного устройства.
 
 
 Луций Корнелий Цинна
 Луций Корнелий Цинна (лат. Lucius Cornelius Cinna, ум. 84 до н. э.) — древнеримский политический деятель, знаменитый представитель партии популяров в Риме в последнем веке существования республики, консул 87, 86, 85 и 84 до н. э.
 Луций Корнелий Цинна — монетарий около 169—158 годов до н. э.
 Луций Корнелий Цинна — консул 127 года до н. э., сын монетария Луция Корнелия Цинны и отец Луция Корнелия Цинны
 Луций Корнелий Цинна — сын Луция Корнелия Цинны, претор в 44 году до н. э.
 Луций Корнелий Цинна — сын Луция Корнелия Цинны и внук Луция Корнелия Цинны, консул-суффект в 32 году до н. э.
 Луций Корнелий Цетег — один из обвинителей Сервия Сульпиция Гальбы в 149 году до н. э.

Примечания